Santa Catarina (Brazilië), een deelstaat van Brazilië
Santa Catarina (eiland), een eiland in deze deelstaat
Santa Catarina (Cabedelo), een fort in de Braziliaanse gemeente Cabedelo
Santa Catarina (Caldas da Rainha), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Caldas da Rainha
Santa Catarina (Kaapverdië), een stedelijk district van Kaapverdië
Santa Catarina (Lissabon), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Lisboa
Santa Catarina (Nuevo León), een stad in de Mexicaanse deelstaat Nuevo León
Santa Catarina (rivier), een rivier in het noordoosten van Mexico
Santa Catarina (schip), een Portugees schip door Nederland in beslag genomen
Santa Catarina (Vagos), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Vagos